O evento sabre individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2017 foi disputado entre os dias 20 e 22 de julho.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Sabre individual feminino